Таюрский(-ая) — русская фамилия

 Таюрский, Анатолий Иванович (род. 1939) — российский государственный и общественный деятель, педагог.
 Таюрский, Андрей Иванович (1901—1942) — советский лётчик-истребитель, генерал-майор авиации.
 Таюрский, Дмитрий Альбертович (род. 1963) — советский и российский физик.

 Таюрская, Софья Алексеевна (род. 1991) — вокалистка российской панк-рейв группы Little Big.